

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 5 podstawowych
 Olesin – część miasta Warszawa, w dzielnicy Białołęka
 Olesin – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Gorzków 
 Olesin – część wsi Sułoszyn w woj. lubelskim, w pow. lubartowski, w gminie Firlej
 Olesin – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Kurów 
 Olesin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dębe Wielkie
 Olesin – część wsi Rusiec w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Nadarzyn
 Olesin – część wsi Sokółki w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi
 Olesin – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Olesin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów

Ukraina 
 Olesin – wieś w obwodzie tarnopolskim

Zobacz też 
 Kolonia Olesin